Das Huvadhu-Atoll, auch Huvadhoo-Atoll, ist ein Atoll im Süden der Malediven. Es liegt etwa 100 km südlich des Haddhunmathi-Atolls in der mittleren maledivischen Kette, von dem es durch einen natürlichen Meereskanal (Huvadhu Kandu, One and Half Degree Channel) getrennt ist.

Geographie 
Mit einer Gesamtfläche von etwa 3390 km² ist es nach Thiladhunmathi-Miladummadulhu das zweitgrößte Atoll der Malediven. Weit über 200 Inseln gehören zum Huvadhu-Atoll, davon liegen etwa 30 in der Lagune.
Lediglich 19 Inseln des Atolls sind dauerhaft bevölkert. Andere ansonsten unbewohnte Inseln dienen entweder nur industriellen oder infrastrukturellen (etwa Flughäfen) oder rein touristischen (Touristeninsel) Zwecken.

Inseln 

Unvollständige Liste der Inseln im Huvadhu-Atoll:

Verwaltung 
Das Huvadhu-Atoll ist seit 1970 in zwei etwa gleich große Distrikte (Verwaltungsatolle) aufgeteilt:

Das Nord-Huvadhu-Atoll, offiziell Huvadhu Atholhu Uthuruburi, mit der Thaana-Kurzbezeichnung  (Gaafu Alif) sowie das Süd-Huvadhu-Atoll, offiziell Huvadhu Atholhu Dhekunuburi, mit der Thaana-Kurzbezeichnung  (Gaafu Dhaalu).
Die Verwaltungshauptorte liegen auf den Inseln Vilingili (Nord-Huvadhu) und Thinadhoo (Süd-Huvadhu).

Weblinks

Einzelnachweise 

Atoll
Inselgruppe (Malediven)
Inselgruppe (Asien)
Inselgruppe (Lakkadivensee)
 
!
!